Broadfoot peut désigner :
 Dave Broadfoot (1925-2016), acteur canadien ;
 Kirk Broadfoot (1984-), footballeur écossais.